Авіакомпанії Канади — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Канаді. Нижче наведено список діючих авіакомпаній Канади, які мають сертифікат експлуатанта Міністерства транспорту Канади.

Див. також 
 Аеропорти Канади
 Національна система аеропортів (Канада)
 Список нефункціонуючих авіакомпаній Канади

Примітки

Посилання